Laios (griechisch Λάιος) oder Laius (lateinisch) war ein altgriechischer männlicher Vorname. 

Laios ist der Name folgender mythische Namensträger:

 Laios, Sohn des Labdakos, Vater des Ödipus
 Laios (Kreta), ein Kreter, der mit Aigolios, Keleos und Kerberos in die heilige Höhle ging, um Honig zu stehlen

Laius wird in der Biologie bei der Bezeichnung von Tiergattungen verwendet:

 Laius histrio, ein Käfer der Familie Cleroidea Melyridae.
 Chilades Laius, ein  Schmetterling

Siehe auch:
 Laioskomplex